Wyssoke (ukrainisch ; russische Entsprechung Wyssokoje/Высокое; deutsch "hoch") ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Stadtkreis von Makijiwka, siehe Wyssoke
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bachtschyssaraj, siehe Wyssoke (Bachtschyssaraj)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, siehe Wyssoke (Isjum)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kehytschiwka, siehe Wyssoke (Kehytschiwka)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnohrad, siehe Wyssoke (Krasnohrad)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Perwomajskyj, siehe Wyssoke (Perwomajskyj)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Solotschiw, siehe Wyssoke (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw, siehe Wyssoke (Beryslaw)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky, siehe Wyssoke (Krynytschky)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nikopol, siehe Wyssoke (Nikopol)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Tetijiw, siehe Wyssoke (Tetijiw)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Wyssoke (Swatowe)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hrebinka, siehe Wyssoke (Hrebinka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja, siehe Wyssoke (Lochwyzja)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Sinkiw, siehe Wyssoke (Sinkiw)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Pyrjatyn, siehe Wyssoke (Pyrjatyn)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Wyssoke (Melitopol)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka, siehe Wyssoke (Wassyliwka)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Brussyliw, siehe Wyssoke (Schytomyr, Brussyliw)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Landgemeinde Wyssoke siehe Wyssoke (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Krasnopillja, siehe Wyssoke (Krasnopillja)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Ochtyrka, siehe Wyssoke (Ochtyrka)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Monastyryska, siehe Wyssoke (Monastyryska)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nischyn, siehe Wyssoke (Nischyn)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Korjukiwka, siehe Wyssoke (Korjukiwka)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Pryluky, siehe Wyssoke (Pryluky)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tomaschpil, siehe Wyssoke (Tomaschpil)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ljuboml, siehe Wyssoke (Ljuboml)

Siehe auch:
 Wyssokoje
 Wyssokaje (Begriffsklärung)
 Wysokie
 Vysoká